Calappidae — семейство крабов.

Описание 
Панцирь широкий, дугообразный спереди. Клешни большие, а усики короткие.

Питание 
Они плотоядны и используют клешни для извлечения моллюсков из раковин.

Таксономия 
Первоначально это семейство было разделено на 3 подсемейства: Calappinae, Matutinae и Orithyinae, которые, однако, включали виды с разными повадками и внешним видом. Поэтому подсемейства Orithyinae и Matutinae теперь признаны отдельными семействами, Orithyiidae и Matutidae.

Calappidae включает 17 родов, из которых 8 являются ископаемыми:

 Acanthocarpus Stimpson, 1871
 Calappa Weber, 1795
 Calappula Galil, 1997
 Cryptosoma Brullé, 1837
 Cycloes  De Haan, 1837
 Cyclozodion Williams & Child, 1989
 Mursia Desmarest, 1823
 Paracyclois Miers, 1886
 Platymera H. Milne Edwards, 1837
 †Calappella Rathbun, 1918
 †Calappilia Milne Edwards, 1873
 †Lambrus Stimpson, 1862
 †Mursilata Hu and Tao, 1996
 †Mursilia Rathbun, 1918
 †Mursiopsis Ristori, 1889
 †Stenodromia Milne Edwards, 1873
 †Tutus Collins et al., 2009

Распространение и места обитания 
Они широко распространены во всех океанах, особенно в районах с песчаным дном. В Средиземном море встречается только один вид — Calappa granulata.

Примечания 

Крабы
Семейства ракообразных